Ра́утая́рви () — пресноводное озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Физико-географическая характеристика 
Располагается на высоте 76,9 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно более чем на один километр вытянуто с севера на юг. Берега несильно изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С востока в Раутаярви впадает ручей Раутаярвеноя (), несущий воды озёр Иля-Лаваярви и Сариярви.

С западной стороны из озера вытекает водоток без названия, который, протекая через озёра Ала-Лаваярви, Суласалми () и Пюхяярви, впадает в озеро Вуортанаярви, из которого берёт начало река Койринйоки

Острова на озере отсутствуют.

Недалеко от южного берега озера проходит трасса  («Сортавала»).

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Название озера переводится с финского языка как «железное озеро».

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн Койринйоки
Озёра Суоярвского района